

Persone
 Gaku Shibasaki – calciatore giapponese
 Keiji Shibasaki – ammiraglio giapponese
 Kō Shibasaki – attrice e cantante giapponese
 Kōsei Shibasaki – calciatore giapponese

Altro
 Stazione di Shibasaki – stazione ferroviaria situata a Chōfu